Абанин — тюркская фамилия, также встречается и у представителей русского этноса; имеет женскую форму Абанина.
 Абанин, Василий Иванович (1901—1975) — советский военный деятель, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Ленина.
 Абанин, Георгий Васильевич (род. 1941) — советский и российский авиационный специалист, общественный деятель.  
 Абанин, Дмитрий Сергеевич (род. 1980) — российский кёрлингист, тренер по кёрлингу, судья по кёрлингу. См. также 
 Абанино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

 Примечания